Rafael Trujillo Molina (1891–1961) a Dominikai Köztársaság elnöke
Rafael Trujillo Villar (1975) világbajnok, olimpiai ezüstérmes spanyol vitorlázó